Dmitrij Władimirowicz Rusinow (ros. Дмитрий Владимирович Русинов; ukr. Дмитро Володимирович Русінов, Dmytro Wołodymyrowycz Rusinow; ur. 26 lutego 1990 w Diedowsku) – rosyjski biathlonista, od 2013 roku reprezentujący Ukrainę.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa Europy

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Bibliografia 
 

Ukraińscy biathloniści
Urodzeni w 1990
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015